Виктор Николаевич Денисов:
 Денисов, Виктор Николаевич (известен под фамилией Дени; 1893—1946) — русский и советский художник-график, карикатурист.
 Денисов, Виктор Николаевич (род. 1935) — советский инженер-конструктор, оружейник и изобретатель.
 Денисов, Виктор Николаевич (род. 1952) — филолог, кандидат филологических наук, научный сотрудник Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН.
 Примечания